Wasenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Wasenbach, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Wasenbach (Alm), rechter Zufluss der Alm bei Fischerau, Gemeinde Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wasenbach (Gerbach), rechter Oberlauf bis ins Gemeindegebiet von Gerbach des Gerbach (Appelbach), rechter Zufluss des Appelbachs in Gerbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Wasenbach (Hennenbach), rechter Oberlauf des Hennenbachs (zur Fränkischen Rezat) bis Egloffswinden, kreisfreies Ansbach, Bayern
 Wasenbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll vor Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wasenbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins gegenüber dem Ortsanfang von Spay, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wasenbach (Rupbach), rechter Zufluss des Rupbachs (zur Lahn) bei der Heckelmannmühle von Steinsberg, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wasenbach (Schweizerbach), linker Zufluss des hier auch Gunzenbach oder Beutelsbach genannten Schweizerbachs (zur Rems) gegenüber Schnait, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wasengraben
 Wassenbach